Régis de Bois Isolé est un personnage de fiction créé par l'auteur d'heroic fantasy américain R. A. Salvatore. Il évolue dans le monde des Royaumes oubliés.

Présentation 
Régis est un voleur des rues de Portcalim qui a fui sa guilde et a trouvé refuge au Valbise. Il y rencontre ses amis Drizzt Do'Urden, Cattie-Brie, Wulfgar et Bruenor Marteaudeguerre qu'il suivra dans leurs aventures, trouvant petit à petit sa place au sein de ces guerriers hors pair.

Équipement 
Régis est équipé d'un rubis exceptionnel, d'une grande taille et aux vertus magiques qui permettent d'hypnotiser toute personne tombée sous son charme. Il se sert de ces propriétés tant pour dénouer une situation tendue qu'au combat. Régis se bat à l'aide d'une petite masse forgée pour lui par Bruenor Marteaudeguerre.

Histoire 
Régis a grandi dans les rues de Portcalim, où il s'est hissé parmi les principaux lieutenant du parrain de l'une des principales guildes, le pacha Amas. Celui-ci était le propriétaire d'un rubis monté en pendentif si extraordinaire que Régis n'a pas pu s'empêcher de le dérober. Il a alors pris la fuite aussi loin que possible.

Il a fini par trouver refuge au Valbise, et plus précisément à Bois-Isolé, la plus insignifiante des Dix-Cités, où il vit de son travail de graveur sur ivoire.

Il sympathise avec le rôdeur Drizzt Do'Urden et le roi nain Bruenor Marteaudeguerre, jusqu'à ce que la guerre les rapproche davantage. Bien que pleutre de nature, il les suivra avec enthousiasme pour retrouver l'emplacement de Castelmithral, car il a entretemps découvert que le pacha Amas a lancé le meilleur des assassins Artemis Entreri, à ses trousses.

L'assassin réussira pourtant à le suivre, et à l'enlever pour le ramener à Portcalim. Régis devra son salut à l'intervention de ses amis qui traverseront le continent pour venir le sauver.

Désormais à la tête de la guilde, Régis prend congé de ses compagnons, pour finalement réapparaître à Castelmithral quelque temps après.

Ses compagnons découvrent progressivement qu'il s'agit en réalité d'Artemis Entreri, qui tente de d'approcher de Drizzt Do'Urden pour lui livrer un duel à mort. Finalement délivré, Régis va progressivement s'endurcir et prendre une part croissante aux combats.

Il lui arrivera aussi d'assurer la régence de Castelmithral au nom de Bruenor Marteaudeguerre.

Personnage des Royaumes oubliés

en:Companions of the Hall#Regis
pl:Lista postaci ze świata Forgotten Realms#Regis
ru:Список персонажей цикла о Дзирте До'Урдене#Реджис